Tivolibrücke steht für:
 Tivolibrücke (München) über den Eisbach
 Max-Joseph-Brücke, benachbarte, über die Isar führende Brücke

 Tivolibrücke in Chur
 Tivolibrücke (Wien)